Port Arthur (China)
 Port Arthur (Tasmanië)
 Port Arthur (Texas)